Hojo pode referir-se a:
 Clã Hōjō, uma família de regentes no Xogunato Kamakura
 Clã Hojo tardio, daimyo no Período Sengoku
 Hojo, cidade japonesa na província de Ehime, dissolvida como cidade devido à expansão de Matsuyama.
 Hōjō, personagem na série manga e anime, InuYasha.
 Hojo, personagem no jogo Final Fantasy VII.

Desambiguação